Міхаель Крету або Міхай Крецу ( 1957) — румунський музикант і музичний продюсер.
 Сандра Крету ( 1962) — німецька поп-співачка.

Див. також 
 Крецу (значення)